Эрколе Рабитти (; 21 августа 1921, Турин — 28 мая 2009, Феррара) — итальянский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника.

Карьера 
Этторе Рабитти начал карьеру в клубе «Ювентус», 28 апреля 1940 года выйдя на поле в матче кубка Италии с «Брешией», в которой «Юве» победил 3:0, а второй матч в том же сезоне провёл 26 мая в чемпионате страны против «Наполи», в котором Рабитти забил победный гол своей команды (2:1). Рабби провёл в составе «Старой Синьоры» 4 сезона, проведя 7 матчей и забив 2 гола. В 1944 году он перешёл в клуб «Казале», где сыграл 14 матчей. Затем начиная с 1945 года выступал, проводя по одному сезону, за клубы серии В «Кунео», «Специя» и «Виареджо». В 1948 году он перешёл в «Комо», где провёл 4 сезона, из них 3 последних в серии А. Затем выступал за «Фанфуллу», «Чезину» и «Анконитану».

В качестве тренера Рабитти возглавлял клуб серии В «Савона», затем «Ювентус» в сезоне 1969/70, заменив Луиса Карниглию, уволенного в октябре 1969 года. А с 1979 года по 1981 года работал с «Торино», главным достижением которого в тот период стал выход в финал кубка Италии в 1980 году, в котором туринская команда проиграла «Роме».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на barcanovasalus.it
 Профиль на myjuve.it

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Кунео»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Казале»
Игроки ФК «Виареджо»
Игроки ФК «Фанфулла»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Чезина»
Тренеры ФК «Савона»
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Торино»